Zoï Láskari (en grec moderne : ), née le  à Thessalonique et morte le  à Pórto Ráfti, est une actrice importante de « l'âge d’or » du cinéma grec des années 1960 et du début des années 1970.

Elle est aussi actrice de théâtre.

Biographie 
En 1959, âgée de 16 ans, Zoï Láskari est gagnante du concours annuel de Miss Grèce. Elle est alors repérée par Yánnis Dalianídis, réalisateur au sein de la compagnie Finos Film, qui lui offre un rôle dans le film O katiforos, sorti en 1961, qui marque ses débuts d'actrice au cinéma. Rapidement, sa beauté mise en valeur par son titre de Miss Grèce lui fait endosser des rôles de jeune fille facile et provocante dans ses films (apparaissant ainsi souvent en soutien-gorge ou maillot de bain), notamment Illigos (, 1963), Des filles à croquer (, 1965) ou encore Stefania (, 1966).

Filmographie complète

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Naissance en  décembre 1942
Naissance à Thessalonique
Actrice grecque de cinéma
Gagnante de Miss Star Hellas ou Miss Grèce
Participante à Miss Univers 1959
Décès à 74 ans
Décès en Attique
Décès en août 2017